Peter Becker (historyk)
 Peter Becker (wioślarz)
 Peter Becker (muzyk)
 Peter Becker (curler)
 Petrus Artopoeus, wł. Peter Becker